Un objecte astronòmic és una entitat física significativa, una associació o estructura que la ciència ha confirmat que existeix en l'univers. Això no significa necessàriament que la ciència actual no en refuti la seva existència. Alguns objectes astronòmics, com Temis o Neith, a la llum d'estudis més recents, s'han considerat que no existeixen. D'altres, com Plutó o Ceres, s'ha demostrat que són d'una naturalesa totalment diferent del que s'havia suposat. En aquests casos, la comunitat científica ha d'arribar a un consens pel que fa a la classificació d'aquests objectes. L'existència d'objectes astronòmics que es basa en proves científiques indirectes són considerades hipòtesis.

Un objecte astronòmic es pot confondre fàcilment amb un cos celeste. El terme cos indica un objecte simple, com un planeta; i en canvi, podem considerar que el cinturó d'asteroides és un objecte astronòmic. Finalment, cal tenir present que la Terra no és un objecte o cos celeste, però sí que és un objecte o cos astronòmic.

Taula d'objectes astronòmics 
A continuació, es presenta una taula amb llistes de les categories generals d'objectes astronòmics, i al costat es mostra la seva localització o estructura.

Grandària dels cossos celestes 

A l'espai exterior hi ha objectes de la mida d'un gra de sorra (que si xoquen contra un altre objecte o un astronauta són anomenats micrometeoritos), milers d'asteroides i estels, amb formats que van des d'uns pocs metres fins a més de 100 km. Considerant els objectes de mida proper al de la Terra, fins als més grans coneguts (excloent les agrupacions com Cúmuls estel·lars i  galàxies), a continuació uns exemples de les mides dels cossos celestes :

 Ceres, planeta nan abans considerat el més gran dels asteroides, amb 975 km en el seu eix major i 909 km en el menor
 La Lluna, de 3474,8 km en el seu diàmetre equatorial
 Plutó, de 2.390 km
 Mercuri, amb 4.879,4 km en el seu diàmetre equatorial
 Mart, amb 6.804,9 km en el seu diàmetre equatorial
 Sirius B, estrella nana companya de Sirius, d'uns 10.500 km, menor que la nostra Terra
 Venus, amb 12.103,6 km íd.
 Terra, amb 12.756,28 km íd.
 Neptú, amb 49.572 km íd.
 Urà, de 51.118 km íd.
 Saturn, de 120.536 km
 Júpiter, de 142.984 km íd.
 El Sol, d'1.392.000 km
 Sirià, d'uns 2.200.000 km
  Pòl·lux, d'aproximadament 9.000.000 km (8 a 9 vegades el diàmetre solar)
 Arcturus, d'aprox. 22.132.000 km (15,9 sols)
 Aldebaran, d'aprox. 34.800.000 km (uns 25 sols)
 Rigel, d'uns 98.000.000 km (com 70 sols)
 Betelgeuse, d'aprox. 850.000.000 km (uns 650 sols)
 Antares, d'aprox. 975.000.000 km (uns 700 sols)

Per una estranya coincidència, el diàmetre d'Antares és aproximadament un milió de vegades més gran que el de Ceres.

Vegeu també 
 Contaminació interplanetària.

Vegeu també 
 Grandària dels cossos celestes.

Referències